Тукаевский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Тукаевский сельсовет (Аургазинский район) — сельское поселение, Аургазинский район Башкортостана.
 Тукаевский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Александровский район Оренбургской области.